Ptenidium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Ptenidium ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Ptenidium